Семён Фёдорович Черницын (15.09.1926 — 03.01.2003) — ветеран Великой Отечественной войны, старший машинист лесного исправительно-трудового учреждения К-231 Главного управления лесных исправительно-трудовых учреждений Министерства внутренних дел СССР (Кировская область). Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 15 сентября 1926 года в деревне Толкуново Кайского ныне Верхнекамского района Кировской области в крестьянской семье.	

Трудовую деятельность начал в 1939 году в колхозе «Красная Звезда» Кайского ныне Вехнекамского района Кировской области. С ноября 1943 года на военной службе: рядовой, стрелок, пулемётчик в подразделениях войск НКВД — МВД СССР по охране особо важных объектов (Кировская, Свердловская, Горьковская и Сумская области). Участник Великой Отечественной войны. Демобилизован в мае 1950 года.

С июня 1950 года работал в лесном исправительно-трудовом учреждении К-231 (бывший Вятлаг, далее — учреждение) Главного управления лесных исправительно-трудовых учреждений (ГУЛИТУ) МВД СССР (посёлок Лесной Кировской области) цензором сельхозподразделения отдельного лагерного пункта № 3.

С мая 1952 года — на железнодорожном транспорте учреждения. Работал экспедитором почтово-посылочной экспедиции управления. После окончания курсов машинистов паровоза с декабря 1958 года работал кочегаром, а затем машинистом паровоза станции Лесная.

В 1973 году назначен старшим машинистом учреждения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1974 года за большие успехи, достигнутые в выполнении и перевыполнении планов 1973 года и принятых соцобязательств, Черницыну Семёну Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1981 года — машинист-инструктор железнодорожного отделения учреждения. Принимал активное участие в воспитательной работе с осуждёнными. Неоднократно избирался депутатом местных советов, в руководящие органы отраслевого профсоюза, на протяжении многих лет являлся наставником молодёжи.

В январе 1983 года вышел на пенсию и уволился с предприятия, но дома не усидел и продолжил работу в железнодорожном отделении учреждения до марта 1986 года.

Жил в городе Киров. Умер 3 января 2003 года. Похоронен в .

Награды 
Золотая медаль «Серп и Молот» (01.03.1974);
 Орден Ленина (01.03.1974)
 Орден Трудового Красного Знамени (15.06.1971)
 Орден «Знак Почёта» (24.03.1981)
 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 нагрудным знаком «За отличную службу в МВД СССР».
 и другими

См. также 

 Герои Социалистического Труда Кировской области

Примечания

Литература 
 Золотая плеяда кировчан — Киров, 2009

Ссылки 
  

Персональные пенсионеры союзного значения